Cork :

 Toponymes
 Cork, ville d'Irlande
 Comté de Cork, circonscription administrative de la République d'Irlande
 Cork Harbour, port naturel du sud de l'Irlande

 Personnes  
 Jack Cork (né en 1989), footballeur anglais
 Bruce Cork (1916-1994), physicien américain